Vladimír Růžička (né le  à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il est le fils de Vladimír Růžička.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec le HC Slavia Prague. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, il est choisi au quatrième tour, en  au total par les Coyotes de Phoenix. Le Slavia remporte l'Extraliga 2008.  Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. ||13 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. ||42 ||7 ||8 ||15 ||18 ||19 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2008-2009 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. ||36 ||5 ||6 ||11 ||14 ||14 ||2 ||1 ||3 ||6 
|-
|2009-2010 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 47|| 6|| 10|| 16|| 22|| 15|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
|2009-2010|| HC Havlíčkův Brod || 1.liga || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 32|| 8|| 7|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 51|| 11|| 15|| 26|| 40|| 9|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
|2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 50|| 5|| 22|| 27|| 26|| 11|| 6|| 5|| 11|| 10
|-
|2013-2014 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 49|| 8|| 13|| 21|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2014-2015|| KLH Chomutov || 1.liga || 40 || 12|| 20|| 32|| 56|| 11|| 2|| 5|| 7||20
|-
| 2015-2016|| KLH Chomutov || Extraliga tch. ||42 ||11 ||15 ||26 ||28 ||8 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
| 2016-2017|| KLH Chomutov || Extraliga tch. ||39 ||14 ||16 ||30 ||52 ||16 ||3 ||5 ||8 ||12
|-
| 2017-2018|| KLH Chomutov || Extraliga tch. ||46 ||17 ||10 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| KLH Chomutov || Extraliga tch. ||50 ||16 ||23 ||39 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||39 ||10 ||16 ||26 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HC Hradec Králové || Extraliga tch. ||48 ||12 ||15 ||27 ||24 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2021-2022|| Dornbirner EC || ICEHL ||42 ||4 ||13 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023|| HC Slavia Prague || 1.liga tch. || || || || || ||

Au niveau international 

| 2006 || République tchèque -|| CM - || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| 0|| Médaille de bronze
|-
| 2007 || République tchèque -|| CM - || 6|| 2|| 4|| 6|| 4|| +2|| Neuvième place
|-
| 2009 || République tchèque - || CM - || 5|| 2|| 3|| 5|| 4|| -1|| Sixième place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1989
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Dornbirner EC